Ургенчский троллейбус — единственная действующая в Узбекистане троллейбусная система, соединяющая города Ургенч и Хива. Открыта 20 октября 1997 года. На данный момент действует один междугородний маршрут Ургенч — Хива протяженностью 36,3 км, внутригородской маршрут закрыт. Проектируется третий маршрут, но уже в городе Хива.

В 2013 году в Ургенч прибыли 9 новых троллейбусов Škoda 24Tr. В данный момент все новые «Шкоды» используются на междугородном маршруте Ургенч—Хива.

История 
Ургенчским троллейбусом владеет государственное предприятие «Хорезмское троллейбусное управление». Движение в городе было открыто 20 октября 1997 года.

В начале 2002 была закрыта первая линия троллейбуса, которая проходила в окрестностях города. После этого в системе Ургенчского троллейбуса остался один маршрут.

26 октября 2009 года правительство Узбекистана приняло решение закрыть оставшиеся троллейбусные системы в Джизакской и Наманганской областях в конце 2009 года, которые были открыты в 1973 и 1998 годах, соответственно. 1 апреля 2010 года также была закрыта построенная ещё в 1947 году троллейбусная сеть в Ташкенте, когда был отменён маршрут №11 от массива Аль-Хорезми до улицы Юсуфа Хос Ходжиба. Ургенчская система осталась единственной не закрытой; при этом было закуплено девять новых троллейбусов чешского производства стоимостью 3,5 миллионов евро. На тот момент действующим маршрутом оставался единственный междугородний между Хивой и Ургенчем, длина которого составляла 36 километров.

В 2013 году была осуществлена поставка троллейбусов Skoda Electric 24Tr.

По состоянию на 2017 год запланировано расширение троллейбусной сети.

Маршруты

Закрытые 
 Аэропорт Ургенч — Вокзал

Действующие 
 Ургенч — Хива (междугородный)
 Стоимость проезда 3000 Сум по межгороду, 1000 Сум внутри города (актуально на 15 апреля 2022г). На маршрут выходят троллейбусы ислючительно модели 24Tr.

Проектируемые 
 Жилой массив — крепость Ичан-Кала

Подвижной состав 
 Шкода

Примечания

Ссылки 
 Видео на YouTube

Литература 
 Haseldine, Peter (2007). «Trolleynews». Trolleybus Magazine No. 267, p. 46, 72. National Trolleybus Association (UK). ISSN 0266-7452.

Междугородный троллейбус
Троллейбусные системы Узбекистана
Хорезмская область